Рејнир има више значења:
 Рејнир (Вашингтон)
 Рејнир (Орегон)
 Рејнир (Минесота)
 Рејнир (планина)